Concrete Love è il quarto album discografico in studio del gruppo musicale indie rock britannico The Courteeners, pubblicato nel 2014.

Tracce

Deluxe Edition - Live at Castelfield Bowl

Formazione
Liam Fray – voce, chitarre
Daniel Moores – chitarre
Mark Cuppello – basso
Michael Campbell – batteria

Collegamenti esterni